Joseph Gauthier peut désigner :
 Joseph Gauthier (1787-1847), maître de forges français ;
 Joseph Gauthier (1842-1911), agriculteur, marchand et homme politique canadien du Québec, député fédéral.

Voir aussi 
 Jean-Joseph Gauthier (1765-1815), général français de la Révolution et de l’Empire.
 Louis-Joseph Gauthier (1866-1938), avocat et homme politique canadien, député provincial et fédéral.
 Joseph Dominique Gauthier (1910-2006), médecin canadien.
 Joseph-Georges Gauthier (1918-1978), homme politique canadien, député à l'Assemblée nationale du Québec.